Jakob af Skotland henviser til:

 Jakob 1. af Skotland (1394-1437) – konge af Skotland
 Jakob 2. af Skotland (1430-1460) – konge af Skotland
 Jakob 3. af Skotland (omkring 1451-1488) – konge af Skotland
 Jakob 4. af Skotland (1473-1513) – konge af Skotland
 Jakob 5. af Skotland (1512-1542) – konge af Skotland
 Jakob 6. af Skotland (1566-1625) – konge af Skotland
 Jakob 7. af Skotland (1685-1688) – konge af Skotland